

Personen
Boll (geslacht), een Nederlands patriciërsgeslacht
Timo Boll (1981), een Duitse tafeltennisser, voormalig aanvoerder van de wereldranglijst
Uwe Boll (1965), een Duitse regisseur, producent en scriptschrijver voor films
Boll KG, het productiebedrijf van Uwe Boll
Jan Maarten Boll, sinds 1 januari 1993 Staatsraad in de Nederlandse Raad van State
Jan Boll (burgemeester), van 1942 tot 1945 burgemeester van Zaltbommel en omliggende gemeenten, NSB-lid en oorlogsmisdadiger
Goyert Boll, tussen 1531 en 1538 enkele periodes burgemeester van Utrecht
Johan Boll, van 1564 tot 1567 burgemeester van Utrecht
Bernhard Boll, van 1827 tot 1836 bisschop van het Aartsbisdom Freiburg
Heinrich Böll, Duitse schrijver

Plaatsen
Boll (Hechingen), een plaats in de Duitse gemeente Hechingen, deelstaat Baden-Württemberg
Bad Boll, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg

Zie ook
Bol (doorverwijspagina)
Bolle